Лінецький Михайло Якович — президент Української Есперанто-Асоціації, представник Всесвітньої Есперанто-Асоціації в Києві; голова Спілки підтримки та захисту української культури «Espero»; представник Міжнародного Молодіжного Творчого Об’єднання «GAUDEAMUS» у зв’язках із UEA; головний консультант міжнародного оргкомітету Навколосвітнього каравану «Інтеркультура» по зв’язках із мовно-культурними комісіями Європарламенту і ЮНЕСКО; координатор міжнародного руху «В підтримку національних мов та культур»; учитель есперанто в Ліцей №38 імені Валерія Молчанова міста Києва; засновник та голова київського есперанто-клубу «Каре».

Книги 
 Підручник «Золотая книга ESPERANTO» (А5, 160 стор)

Примітки 

Президенти УкрЕА